Kontoleon ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Emm. Kontoleon (Alexandros Emmanuel Kontoleon; 1859–1943), griechischer Epigraphiker 
 Nikolaos M. Kontoleon (Nikolaos Michail Kontoleon; 1910–1975), griechischer Archäologe